Artykuł stanowi listę dróg krajowych w Estonii.

Drogi krajowe I kategorii 

Obecnie w Estonii istnieje 12 dróg krajowych I kategorii (), o numerach 1 – 11 i 92. Stanowią one arterie łączące stolicę kraju (Tallinn) z innymi większymi miastami, głównymi portami, stacjami kolejowymi oraz przejściami granicznymi. Oznaczane są czerwonymi kwadratami z białymi cyframi.

Część z nich pokrywa się z przebiegiem tras europejskich.

Drogi krajowe II kategorii 

Drogi II kategorii () tworzą krajowe szlaki międzymiastowe oraz łączą miasta z głównymi trasami. Oznaczane są żółtym kwadratem z czarnymi cyframi.

Przypisy 

Estonia